

Toponymes 

 Kennebec est une division sénatoriale canadienne.
 Kennebec est une ancienne division sénatoriale du Québec ayant existé de 1867 à 1968.

 la Kennebec est une rivière du Maine.
 Kennebec est une localité de l'État du Maine.
 Kennebec est une localité de l'État du Dakota du Sud.

Flore 
 La Kennebec est une variété de pomme de terre originaire des États-Unis.